Forte de São Filipe pode referir-se a:

No Brasil 
 Forte de São Filipe no estado da Paraíba
 Forte de São Filipe da Bertioga no estado de São Paulo
 Fortim de São Filipe, no estado da Bahia
 Fortim de São Tiago e São Filipe no estado da Bahia

Em Cabo Verde 
 Forte Real de São Filipe na ilha de Santiago

Em Portugal 
 Forte de São Filipe de Setúbal
 Castelo de São Filipe, no Monte Brasil, Angra do Heroísmo, ilha Terceira, nos Açores
 Forte de São Filipe (Porto Martins), na ilha Terceira, nos Açores

Desambiguação